Sankt Wolfgang, auch Hl. Wolfgang, steht für:

 Wolfgang von Regensburg (um 924–994), Bischof von Regensburg

Sankt Wolfgang oder St. Wolfgang ist der Name folgender Orte

in Bayern:
 Sankt Wolfgang (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Erding
 Sankt Wolfgang (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth
 Sankt Wolfgang (Altenmarkt an der Alz), Weiler der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Sankt Wolfgang (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Sankt Wolfgang (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut
 Sankt Wolfgang (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Sankt Wolfgang (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Sankt Wolfgang (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth

in Österreich:
 St. Wolfgang im Salzkammergut, Marktgemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Sankt Wolfgang (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft der Gemeinde Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 St. Wolfgang (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 St. Wolfgang (Gemeinde Weitra), Katastralgemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 St. Wolfgang (Gemeinde Sankt Wolfgang-Kienberg), Katastralgemeinde im Bezirk Murtal, Steiermark
 St. Wolfgang (Gemeinde Seeboden), Ortschaft der Gemeinde Seeboden am Millstätter See im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Bad Fusch, historischer Kurort in der Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße, Salzburg

in der Schweiz:
 St. Wolfgang (Hünenberg), Ort in der Gemeinde Hünenberg, Kanton Zug
 St. Wolfgang (Balsthal), Weiler in der Gemeinde Balsthal, Kanton Solothurn
 ein Ort in der Gemeinde Düdingen im Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Wolfgangskirche, Kirchengebäude
 Kloster St. Wolfgang, Klöster
 Grube St. Wolfgang, Bergwerke